John Esmonde est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1798), médecin irlandais, membre des United Irishman
 (1826-1876), homme politique nationaliste irlandais
John Lymbrick Esmonde (14e baronet) (1893-1958), homme politique britannique et irlandais
John Esmonde (1862-1915), homme politique britannique
 (1928-1987), homme politique Fine Gael irlandais

Voir aussi

Esmonde, John